Hendrick de Clerck (1560-1630), Zuid-Nederlands kunstschilder
Petrus Jacobus de Clerck (1742-1831), Zuid-Nederlands geestelijke
Henri De Clerck (1876-1960), Belgisch politicus
Jan De Clerck (1881-1962), Belgisch kunstschilder
Oscar De Clerck (1892-1968), Belgisch beeldhouwer
Jozef De Clerck (1894-1929), Belgisch missionaris
Jean De Clerck (1902-1978), Belgisch bierkundige
Albert De Clerck (1914-1974), Belgisch politicus
Roger De Clerck (1924-2015), Belgisch ondernemer
Marie-Thérèse De Clerck (1925-2018), Belgisch onderneemster
Marguerite De Clerck (1927-), Belgisch arts
Fernand De Clerck (1931-2014), Belgisch sportvoorzitter
Louis De Clerck (1936-), Belgisch atleet
Lou De Clerck (1937-), Belgisch redacteur
Daniël De Clerck (1938-), Belgisch historicus
Frans De Clerck (1945-), Belgisch bankier
Marc De Clerck (1949-), Belgisch voetballer
Stefaan De Clerck (1951-), Belgisch politicus
Sandra De Clerck (1966-), Belgisch glaskunstenares
Wouter De Clerck (1983-), Belgisch zanger
Lotte De Clerck (1999-), Belgisch actrice

Karl De Clerck (?), Belgisch politicus
Karsten De Clerck (?), Belgisch bestuurder

Zie ook
Carl Alexander Clerck (1709-1765), Zweeds arachnoloog